Sokolovac (żupania bielowarsko-bilogorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Dežanovac
 Sokolovac (żupania kopriwnicko-kriżewczyńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sokolovac
 Gmina Sokolovac – gmina w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej
 Sokolovac (żupania osijecko-barańska) – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Kneževi Vinogradi